Palau de la Cultura i la Ciència (del seu nom en polonès Pałac Kultury i Nauki), gratacel ubicat a Varsòvia, a Polònia
 Església protestant als Països Baixos (del seu nom en neerlandès Protestantse Kerk in Nederland), comunitat protestant més important dels Països Baixos
 Pertti Kurikan Nimipäivät, banda de punk rock de Finlàndia
 PKN Orlen (de l'acrònim en polonès Polski Koncern Naftowy), multinacional de refinació del petroli amb seu a Polònia
 Comitè Polonès per a l'Estandardització (del seu nom en polonès Polski Komitet Normalizacyjny), organisme públic per a l'estandardització a Polònia
 Pkn també és l'abreviatura de la parkinsonita, mineral de la classe dels halurs